Ковтуне́нко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Ковтуненко Валерій Іванович (1951) — український актор, композитор, поет.
 Ковтуненко Іван Наумович (1896—1921) — козак 10-го куреня 4-ї Київської дивізії Армії УНР, учасник Другого Зимового походу.
 Ковтуненко Олександр Володимирович (1968) — український політик. Народний депутат України 5-го скликання.